La chronologie du règne de Ramsès  couvre à elle seule la moitié du nombre d'années que comprend la .

Les dates de son règne ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessous car elles sont sujettes à différentes interprétations. Ne sont pas mentionnés non plus les naissances et les décès de tous ses enfants.

Chronologie du règne de Ramsès  

! scope=col  width=10% | Année de règne
! scope=col width=15% | Évènements en Égypte
! scope=col width=15% | Personnages importants
! scope=col width=15% | Grands prêtres  d'Amon (GPA)  de Ptah (GPP)  d'Osiris (GPO)
! scope=col width=15% | Évènements en Syrie
! scope=col width=15% | Évènements au Hatti
! scope=col width=15% | Évènements en Mésopotamie
|-
| align=center | || Ramsès  monte sur le trône  Amonherkhépeshef, héritier. || Paser, vizir du Sud.  Iouni , vice-roi de Nubie. || Nébounenef, GPA.  Hori, GPO à Thinis. ||  || Mouwatalli, roi du Hatti. || Adad Nirari , roi d'Assyrie.
|-
| align=center | || Stèle d'Assouan.  Travaux au temple d'Akcha. || Nebiot, chef du trésor. || Mery, GP à Abydos.  Houy, GPP à Memphis.  Bak, GP à Héliopolis. ||  ||  || 
|-
| align=center | || Creusement d'un puits à Akyata.  Avant-cour de Louxor. || Ourhiya, grand intendant. ||  ||  ||  || 
|-
| align=center | || 1 campagne en Syrie. ||  ||  || Conquête d'Amourrou.  Stèles à Byblos et Nahr-el-Kalb. ||  || 
|-
| align=center | ||  en Syrie. || Ramose, scribe de la tombe. ||  || Bataille de Qadesh.  Shapili remplace Benteshina en Amourrou. || Mouwatalli conquiert Upi. || Adad Nirari  vainc Hanigalbat.
|-
| align=center |  à || Mise en chantier d'Abou Simbel. || Hékanahkt, vice-roi de Nubie.  Ashahebseb, émissaire spécial. || Ounennéfer, fils de Mery, GP à Abydos. ||  ||  || 
|-
| align=center |  et || Raid libyen. ||  ||  || Ramsès  à Moab et Canaan. ||  || 
|-
| align=center |  et ||  en Syrie. ||  ||  ||  ||  || 
|-
| align=center |  et ||  en Syrie.  Dotation à Deir el-Médineh par Paser et Ramose. ||  ||  || Ramsès  en Galilée et Syrie centrale (Dapour). || Ascension d'Ouri-Teshoub. || 
|-
| align=center | ||  en Syrie. || Panéhésy, chef du Trésor. || Minmose, fils de Hori, GP à Thinis.  Aménémopé, GP à Héliopolis. || Stèle à Nahr-el-Kalb.  Dapour. ||  || 
|-
| align=center | ||  ||  || Ounennéfer, fils de Amenemipet, GPA. ||  ||  || Kadashman-Turgu, roi de Babylone.
|-
| align=center | || Enterrement du taureau Apis à Memphis.  Procès à Thèbes, Irynofrey contre Nakhty. ||  || Khâemouaset, prêtre-sem à Memphis. || Benteshina, d'Amourrou, réhabilité. || Hattousili  supplante Moursil  (Ouri-Teshoub). || Alliance d'Hattousili  avec Kadashman-Turgu.
|-
| align=center | ||  ||  ||  ||  ||  || Salmanasar , roi d'Assyrie.
|-
| align=center | || Ouri-Teshoub réfugié en Égypte.  Procès divers. ||  ||  || Stèle de Beth Shan. || Hattousili  demande l'extradition d'Ouri-Teshoub. || Salmanasar  élimine Hanigalbat.
|-
| align=center | 19/20 || Séthiherkhépeshef (nouveau nom d'Amonherkhépeshef), reste héritier.  Soulèvement écrasé en Irem. ||  ||  ||  || Crise avec l'Assyrie. || 
|-
| align=center | || Traité de paix avec les Hittites. ||  ||  ||  || Traité de paix avec l'Égypte. || 
|-
| align=center | || Mort de Touya, mère de Ramsès . ||  ||  ||  ||  || 
|-
| align=center | || Inauguration des temples d'Abou Simbel.  Rapport du trésorier Panéhésy. ||  ||  ||  || Tensions mineures avec l'Égypte. || 
|-
| align=center | || Mort de Néfertari. Ramsès le jeune, héritier.  Isisnofret et Bentanat, grandes épouses royales. || Paser, vice-roi de Nubie. ||  || Relations entre l'Égypte et Ougarit. ||  || 
|-
| align=center | || Enterrement du taureau Mnévis. || Ramessou, vizir du Nord. || Prince Mériatoum, GP à Héliopolis. ||  ||  || 
|-
| align=center | ||  || Khay, vizir du sud.  Souty, chef du trésor. || Paser, GPA. ||  ||  || 
|-
| align=center | ||  fête-Sed.  Enterrement du  Apis.  Scandale financier à Thèbes-Ouest. || Séthi, vizir du Nord. ||  ||  || Crise avec Babylone. || Kadashman-Enlil, roi de Babylone.
|-
| align=center | || Séisme à Abou-Simbel. ||  ||  ||  ||  || 
|-
| align=center |  et ||  fête-Sed.  Mort d'Isisnofret.  Négociation pour mariage avec une princesse hittite. ||  ||  ||  || Négociation en vue d'un mariage avec Ramsès . || 
|-
| align=center | ||  hittite. || Houy, vice-roi de Nubie. ||  ||  || Mariage d'une princesse avec Ramsès . || 
|-
| align=center | || Bénédiction de Ptah. ||  || Didia, GPP à Memphis ||  ||  || 
|-
| align=center |  et ||  fête-Sed.  Khâemouaset fouille à Gizeh et Saqqarah. ||  ||  ||  || Prince Hishmi-Sharruma (futur Toudkhalia ). || 
|-
| align=center | ||  || Sétaou, vice-roi de Nubie. || Décès de Paser.  Roma l'ancien, GPA. ||  || Visite de l'Égypte. || 
|-
| align=center | ||  ||  || Bakhenkhonsou , GPA. ||  ||  || 
|-
| align=center | ||  fête-Sed.  Cahier des absences de Deir-el-Medineh. || Parahotep l'ancien, vizir du Nord.  Qenhirképeshef, scribe de la tombe. ||  || Ini-Teshoub , roi de Karkémish. || Visite d'Hattousili  en Égypte ? || 
|-
| align=center | 42/43 ||  fête-Sed.  Enterrement du  taureau Apis. ||  || Stèle de Ounenefer à Abydos. ||  ||  || 
|-
| align=center | 40/45 ||  hittite. ||  ||  ||  || Mariage d'une princesse avec Ramsès . || 
|-
| align=center | || Raid en Nubie.  Construction du temple de Ouadi-es-Seboua. ||  ||  ||  ||  || Kudur-Enlil, roi de Babylone.
|-
| align=center | 45/46 ||  fête-Sed. || Thoutmose, vizir du Sud. || Khâemouaset, GPP à Memphis. ||  ||  ||  || 
|-
| align=center | || Travaux à Karnak-Est. || Youpa, grand intendant. ||  ||  || Toudkhalia , roi du Hatti. || Tukulti-Ninurta , roi d'Assyrie.
|-
| align=center | 48/49 ||  fête-Sed. ||  ||  ||  ||  || 
|-
| align=center | || Mort de Ramessou.  Khâemouaset héritier. || Néferrenpet, vizir du Sud.  Parahotep le jeune, vizir du Nord.  Paatonemheb, chef du trésor. || Hori, successeur d'Ounenéfer, GPO à Abydos. || Saousgamouwa, roi d'Amourrou. || Temple de Yazili-Kaya. || 
|-
| align=center | ||  fête-Sed. ||  ||  ||  ||  || 
|-
| align=center | || Mort de Séthi. ||  ||  ||  ||  || 
|-
| align=center | ||  fête-Sed. ||  ||  ||  ||  || Shagarakti-Shuriash, roi de Babylone.
|-
| align=center | || Enterrement du  taureau Apis.  Mort de Khâemouaset.  Mérenptah héritier. ||  || Visite de Parahotep le jeune à Memphis et Héliopolis. ||  ||  || 
|-
| align=center | 57/58 ||  fête-Sed. || Noudjem, grand intendant du roi. || Travaux de Nakht-Thouty en Haute-Égypte. ||  ||  || 
|-
| align=center | 60/61 ||  fête-Sed. ||  || Onnourmose GP à Thinis.  Neferrenpet, GPP à Memphis. ||  ||  || 
|-
| align=center | 61/62 ||  fête-Sed. ||  ||  ||  ||  || 
|-
| align=center | 63/64 ||  fête-Sed. ||  ||  ||  ||  || 
|-
| align=center | 65/66 || Enterrement du  taureau Apis. ||  || Youyou, GPO à Abydos. ||  ||  || 
Arnuwanda .
|-
| align=center | 66/67 ||  fête-Sed ? ||  || Roma-Roy, GPA.  Hori, GPP à Memphis. ||  ||  || 
|-
| align=center | || Mort de Ramsès .  Mérenptah successeur. ||  ||  ||  ||  || 
|}

Notes

Bibliographie 

 

Index égyptologique
XIXe dynastie égyptienne
Ramsès II